Šimić est un patronyme croate dérivé du prénom Simo (« Simon ») ; il est notamment porté par :

Par ordre alphabétique
 Ana Šimić (née en 1990), athlète croate ;
  (1833–1905), haïdouk croate ;
  (1898–1925), poète et écrivain croate ;
 Dario Šimić (né en 1975), footballeur croate ;
 Josip Šimić (né en 1977), footballeur croate ;
  (né en 1985), footballeur croate ;
  (né en 1988), footballeur croate ;
 Tatjana Šimić (née en 1963), mannequin, actrice et chanteuse néerlandaise.

Notes et références 

en:Šimić